miejscowości i ich części
 Szeroka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Szeroka – część miasta i sołectwo miasta Jastrzębie-Zdrój, w Polsce, w województwie śląskim
 Szeroka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim

szczyty i wzniesienia
 Szeroka – szczyt w Beskidzie Małym
 Szeroka – szczyt w masywie Bystrej w Tatrach Zachodnich
 Szeroka – szczyt w masywie Rosochy w Tatrach Zachodnich
 Szeroka Jaworzyńska – szczyt w Tatrach Wysokich
 Szeroka – wzniesienie w Górach Bardzkich w połudn.-zach. Polsce
 Szeroka – wzniesienie w Górach Kruczych
 Szeroka – wzniesienie w Górach Sowich w połudn.-zach. Polsce

ulice
 Szeroka – ulica w Toruniu
 Szeroka – ulica w Krakowie